El término colocación puede referirse a:
 Colocación, en lexicología, secuencia de unidades léxicas que se distingue por su alta frecuencia de uso;
 Colocación bancaria o simplemente colocación, préstamo de dinero por parte de una entidad bancaria;
 Colocación de empleo, intermediación para poner en contacto a demandantes y oferentes de empleo;
 Colocación de producto, técnica publicitaria que consiste en insertar un determinado producto o marca en una producción audiovisual.